Бостон — дорогий сорт тонкого сукна.
 Бостон — гра в карти.
 Бостон — повільний танець, американізована версія вальсу.

Канада
Бостон (Канада)
Ірландія
Бостон (Ірландія)
Філіппіни 
Бостон (Філіппіни)
ПАР
Бостон (ПАР)
Велика Британія
Бостон (Велика Британія)
США
Бостон (Джорджія)
Бостон (Індіана)
Бостон (Кентуккі)
Бостон (Массачусетс) 
Бостон (Міссурі)
Бостон (Нью-Йорк)
Бостон (Пенсільванія)
Бостон (Техас)

Див. також 
 Boston